Sachkunde steht für:
 Kenntnisse in einem Themenbereich, siehe Fachkompetenz
 den durch eine Kenntnisprüfung erbrachten Nachweis zu bestimmten Tätigkeiten, siehe Befähigungsnachweis
 ein Unterrichtsfach, siehe Sachunterricht
 Sachkunde (Schießsport)
 Befähigung für Hundehalter, siehe Sachkundenachweis (Hunde)